

Onomastica
 Elisa – nome proprio di persona italiano femminile

Musica
Elisa – album dell'omonima cantautrice italiana del 2002
Elisa – singolo dei KuTso del 2015
Elisa, ou Le voyage aux glaciers du Mont Saint Bernard – opera lirica di Luigi Cherubini del 1794
Elisa, ossia Il monte San Bernardo (Il passaggio di Monte San Bernardo) – opera lirica di Johann Simon Mayr del 1804

Scienza
ELISA – metodo d'analisi immunologica per la rilevare la presenza di una sostanza usando uno o più anticorpi
ELISA – gruppo di satelliti militari francesi lanciati il 17 dicembre 2011
eLISA – missione spaziale europea per il lancio del satellite LISA
956 Elisa – asteroide della fascia principale

Telecomunicazioni 
Elisa Oyj – compagnia telefonica finlandese

Persone 
Elisa (1977) – cantautrice italiana
Elisa (1989) – cantante giapponese
Elisa (1999) – cantante portoghese

Altri progetti

Pagine correlate 
Eliza
Per Elisa (disambigua)